Майкл Гловер (1922–1990) — британский исторический писатель. Ветеран Второй мировой войны, в дальнейшем член Британского Совета. Автор множества книг о Наполеоновских войнах и войнах викторианской эпохи.

Библиография 
 Britannia Sickens : Sir Arthur Wellesley and the Convention of Cintra, London : Leo Cooper, 1970.
 Wellington as Military Commander, London : Sphere Books, 1973.
 The Peninsular War, 1807—1814 : A Concise Military History, London : David & Charles; Hamden, Conn. : Archon Books, 1974.
 Rorke’s Drift : A Victorian Epic, London : Cooper, 1975.
 General Burgoyne in Canada and America : Scapegoat for a System, London : Gordon & Cremonesi; [New York : distributed by Atheneum Publishers], c. 1976.
 A Very Slippery Fellow : The Life of Sir Robert Wilson 1777—1849, Oxford : OUP, 1978.
 The Napoleonic Wars : An Illustrated History, 1792—1815, London : Batsford, 1979.
 Warfare in the Age of Bonaparte, London : Cassell, c. 1980.
 The Fight for the Channel Ports : Calais to Brest 1940 : A Study in Confusion, London : Leo Cooper, 1985.

В соавторстве 
 Pericoli, Ugo, 1815 — The Armies at Waterloo, additional text by Michael Glover; translations from the Italian by A. S. W. Winkworth; introduction by Elizabeth Longford, London : Seeley, 1973.

Примечания 

Персоны без указанного места смерти
Умершие в 1990 году
Родившиеся в 1922 году
Военные историки